Parung Panjang (plaats), een plaats in Indonesië
Parung Panjang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing